O Campeonato Africano das Nações de 1974 foi a 9ª edição do Campeonato Africano das Nações.

A fase final do torneio foi disputada no Egito, disputada por 8 seleções. A final opós o Zaire à Zâmbia.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas
Campeonato Africano das Nações de 1974 em RSSSF.com

1974